East Sheffield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Sheffield (Alabama), im Colbert County
 East Sheffield (Massachusetts), im Berkshire County